Біґ-Горн (округ, Монтана)
Біґ-Горн (округ, Вайомінг)